Ловать:
 Ло́вать — река на территории Витебской, Псковской и Новгородской областей.
 Ловать — минный заградитель Балтийского флота.
 Ловать — село Хвастовичского района Калужской области.
 Ловать — деревня в Иланском районе Красноярского края.
 Ловать — река в Сахалинской области, правый приток Малого Такоя.
 Ловать — река в Калужской области, левый приток Рессеты.